Esparto (plaats), een plaats in de Verenigde Staten
Esparto (gras), een grassoort